Microhyrax був доісторичним родом травоїдних ссавців групи даманоподібних. Він жив у період еоцену від 55.8 до 40.4 мільйонів років тому на території сучасного Алжиру

Кладограма 
Філогенія гіракоїдів, відома від раннього еоцену до середнього олігоцену

Примітки 

Роди ссавців
Фауна еоцену